1990 Голяма награда на Франция е 40-о за Голямата награда на Франция и седми кръг от сезон 1990 във Формула 1, провежда се на 8 юли 1990 година на пистата Пол Рикар, Франция.

Класиране

Класирането след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

1990